Давиде Моро (; 2 января 1982, Таранто) — итальянский футболист, полузащитник, наиболее известный по выступлениям за клуб «Эмполи».

Карьера 
Давиде — воспитанник клуба «Эмполи». За родной клуб в Серии А он дебютировал в 2002 году, но в этом же сезоне был отдан в аренду «Санджованнезе», где он сыграл тридцать один матч и забил один мяч. Следующий сезон Давиде тоже провёл в аренде, в клубе «Варезе», где также отыграл тридцать одну встречу. Затем игрока стали подпускать к основному составу «Эмполи», и постепенно он превратился в лидера команды. Давиде помог клубу удержаться в Серии А на протяжении нескольких сезонов. После вылета «Эмполи» он не покинул клуб, а остался, чтобы помочь родной команде вернуться в класс сильнейших. В сезоне 2009/10 Моро всё-таки вернулся в Серию А, правда, в составе «Ливорно», куда он перешёл на правах аренды. В том сезоне «Ливорно» покинул высшую лигу, а Давиде вернулся в родной «Эмполи», за который выступал 5 лет.

14 января 2015 года Моро перешёл в «Салернитану».

Достижения 
 Победитель Серии Б (1): 2004/05

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Санджованнезе»
Игроки ФК «Варезе»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Ливорно»
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки ФК «Кремонезе»